Ty Dellandrea (né le  à Port Perry, en Ontario, au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2016-2017 || Firebirds de Flint || LHO ||57 ||13 ||11 ||24 ||26 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2017-2018 || Firebirds de Flint || LHO ||67 ||27 ||32 ||59 ||48 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Firebirds de Flint || LHO ||60 ||22 ||41 ||63 ||51 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Stars du Texas || LAH ||11 ||2 ||1 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Firebirds de Flint || LHO ||47 ||32 ||38 ||70 ||33 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Stars de Dallas || LNH || 26 || 3 || 2 || 5 || 23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Stars du Texas || LAH || 8 || 2 || 4 || 6 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Stars de Dallas || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2021-2022 || Stars du Texas || LAH || 68 || 23 || 27 || 50 || 43 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0

Au niveau international 

| 2017 || align=left| Mémorial Ivan Hlinka ||5 ||0 ||0 ||0 ||4 || align=left| Médaille d'or
|-

Références 

Naissance en juillet 2000
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Firebirds de Flint
Joueur des Stars du Texas
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Stars de Dallas